Семала́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 38 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1279 осіб у працездатному віці (15-64 років) 948 були активні, 331 — неактивна (показник активності 74,1%, у 1999 році було 71,1%). З 948 активних працювало 847 осіб (451 чоловік та 396 жінок), безробітних було 101 (46 чоловіків та 55 жінок). Серед 331 неактивної 97 осіб було учнями чи студентами, 128 — пенсіонерами, 106 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 841 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2078,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Семалан на сайті французького Національного інституту географії
 Семалан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Семалан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Семалан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн